Plastron (frz. „Vorhemd“) steht für

 eine Atemvorrichtung verschiedener Insekten, siehe Plastron (Biologie)
 den Bauchpanzer einer Schildkröte, siehe Plastron (Schildkröte)
 eine Art der Krawatte, siehe Plastron (Zivilbekleidung)
 ein Brustbesatz an historischen Uniformen, siehe Plastron (Uniform)
 eine Unterziehweste als Schutzkleidung beim Sportfechten, heute meist aus Kevlar
 eine Art gepolsterter Oberkörperschutz bei der Mensur (Studentenverbindung), dem studentischen Fechten mit scharfen Waffen

Siehe auch: